

Codici 
 ayx – vecchio codice ISO 639-3 della lingua ayi (Cina), ritirato per unione con lingua anong (ISO 639-3 nun)

Musica 
 Ayx  – gruppo musicale italiano